На момент начала Великой Отечественной Войны — майор, командир 41 истребительного авиационного полка, сформированного из лётчиков--испытателей для испытания истребителей И-200 (прототип МиГ-3). Выполнял обязанности командира полка временно, так как имел ранение в голову в КНР и проходил реабилитацию после ранения. В личных подтверждённых боях за время Великой Отечественной Войны сбил 13 самолётов противника (на основании записей с подтверждением в летных книжках) — Героя Советского Союза не удостоен, так как постоянно «не успевал» — на момент присвоения Героя за 9 сбитых самолётов имел 8 подтвержденных, на момент подтвержденных 13 самолётов противника нужно было иметь 15.

Награды: орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, Орден Великой Отечественной Войны 1 степени.

За период с 22 июня 1941 года до момента расформирования полка (мы не знаем причины расформирования), к чести командира полка, он имел самые низкие потери летного состава (по моим данным — 14 человек). Кроме того, 22 июня 1941 года он смог эвакуировать абсолютно все семьи летного и технического состава из зоны боевых действий.

Лётчики СССР